Russas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Russas (kommun), Ceará, 
 Russas (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar